Ростисла́в Рома́нович Лози́нский (,  — , ) — протоиерей, доктор богословия, автор более сорока работ по истории православных святынь Тулы. Почётный гражданин Тулы. Отец профессора МДА игумена Марка.

Биография 
Родился 29 января 1912 года во Пскове. В 1929 году окончил три класса гимназии в эстонском городе Тарту. С 1929 по 1934 год учился на богословском факультете Тартуского университета, по окончании которого в августе 1934 года рукоположён во диакона, затем во иерея, настоятель Троицкой (Штиглицкой) церкви города Нарвы, за месяц до этого Лозинский вступил в брак и получил степень кандидата теологии.

В 1935—1940 годах отец Ростислав учительствовал в нарвских гимназиях.

В марте 1942 года стал настоятелем Александро-Невской кладбищенской церкви города Таллина.

С октября 1944 года настоятель Успенского собора в Тарту и благочинный Тартуского округа.

С июля 1957 года отец Ростислав стал священником-ключарём кафедрального Преображенского собора города Иванова.

С февраля 1960 года — священник Спасо-Запрудненской церкви города Костромы.

С октября 1961 года — ключарь Иоанно-Златоустовского кафедрального собора города Костромы.

С июля 1964 года настоятель Александро-Антониновской церкви города Костромы, в том же году отец Ростислав получил степень кандидата богословия.

С апреля 1966 года священник Иоанно-Златоустовской церкви (бывшей до 1964 года кафедральным собором) города Костромы.

С августа 1968 года настоятель храма Иоанна Предтечи города Венёва Тульской епархии. В том же году стал магистром богословия («Русская литургическая письменность»).

С 1 февраля 1969 года настоятель храма Двенадцати Апостолов города Тулы.
 
С 1 февраля 1974 года вышел за штат.
Уже будучи заштатным священником, в 1989 году Ростислав Романович получил степень доктора богословия.

Деятельность отца Ростислава в годы СССР смогла заставить Тулу не забыть о её храмах и святынях, которые в советские годы приспосабливались под бытовые нужды. Отец Ростислав оставил потомкам немалое литературное наследие, которое увидело свет лишь после его смерти, но теперь многие храмы города восстанавливают по его описаниям.
 
Скончался отец Ростислав на Благовещение Пресвятой Богородицы в 1994 году на 83-м году жизни.

Благодарные туляки в честь него переименовали улицу Дивизионную в Центральном районе города, на которой с 1969 года жил отец Ростислав.

Награды 
 1964 — Митра
 1980 — Право ношения второго Патриаршего креста с украшениями
 1984 — Право ношения третьего Патриаршего креста.
 1992 — Почётный гражданин Тулы.
 1992 — Лауреат 1 премии «За большой вклад в культурное и нравственное возрождение Тулы», учрежденной администрацией города.

Сочинения 
 «Пастырь на приходе» докторская диссертация. 1989, ТСЛ, машинопись
 «Страницы минувшего» (1979)

Литература 
 Присенко Г. П. Проблема достопримечательностей Тульского края в исследованиях Р. Р. Лозинского. // Тульские епархиальные ведомости. − 1999. № 1.
 Протоиерей Ростислав Лозинский // В: Иванен А.В. Ивангородская Свято-Троицкая церковь (барона Александра Штиглица). Спб.: Издат. дом «Коло», 2004. С. 159−192.

Примечания

Ссылки 

Богословы России
Протоиереи Русской православной церкви
Почётные граждане Тулы
Деятели культуры Тулы
Персоналии по алфавиту
Выпускники Тартуского университета
Православные богословы
Доктора богословия
Некрополисты